RGBI:

 RGBI-інтерфейс — Red, Green, Blue, Intensity, система інтерфейсу RGBI для ЕПТ-моніторів. Див. Color Graphics Adapter
 Rio Grande Bible Institute